Pedras de Fogo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedras de Fogo (ort), Paraíba, 
 Pedras de Fogo (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar